Der Ostdeutsche Sparkassen Cup 2008 war ein Tennisturnier der ATP Challenger Series 2008, das vom 5. bis 11. Mai 2008 in Dresden stattfand. Gastgeber war der TC Blau-Weiß Dresden-Blasewitz, auf dessen Spielstätte im Waldpark Blasewitz es im Freien auf Sand ausgetragen wurde.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Fußnoten

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 23 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 21 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 24 kB)

ATP Challenger Series 2008
Tennisturnier in Dresden